Анто́нио Сант-Э́лиа () (30 апреля 1888 года, Комо — 10 октября 1916 года, Монфальконе) — итальянский архитектор, футурист.

Жизнь 

Родился в городе Комо, в Ломбардии. Начав как строитель, в 1912 году организовал проектное бюро в Милане и активно включился в процесс развития художественного течения, известного как футуризм. Между 1912 и 1914 годами, под влиянием архитектуры крупных промышленных городов США и венских архитекторов Отто Вагнера и Адольфа Лооса, начал серию знаменитых проектных рисунков "Città Nuova" («Новый город»), в которой создал уникальный выдающийся образ представлений о новом техническом веке.

Большая часть этих рисунков была представлена на первой и единственной выставке группы "Nuove Tendenze", ("Новые тенденции"), в которой он состоял. Выставка прошла в мае-июне 1914 года в галерее «Famiglia Artistica». Сегодня часть рисунков входит в состав постоянной экспозиции галереи города Комо.

Знаменитый манифест "Manifesto dell’architettura futurista" () был опубликован архитектором в августе 1914 года. Описанная в манифесте архитектура, сформированная в проектных рисунках архитектора, была исполнена футуристической экспрессии. Автор представлял себе современный город в виде сложной механизированной и электрифицированной системы. Город формировался из гигантских ступенчатых многоуровневых зданий, связанных между собой переходами, галереями и мостами, фантастических транспортных путей, футуристических заводов и электростанций.

Являясь убеждённым социалистом, а также ирредентистом, Антонио Сант-Элиа записался добровольцем в итальянскую армию, когда его страна вступила в Первую мировую войну в 1915 году. Молодой архитектор погиб в бою в ходе Восьмой битвы при Изонцо, неподалёку от Монфальконе. Большая часть его проектов так и осталась нереализованной. Несмотря на это, Сант-Элиа вошёл в историю архитектуры, как один из основоположников архитектурного футуризма, как мастер, в значительной степени повлиявший на развитие архитектуры в двадцатом веке. Наряду с такими мастерами как Клод-Никола Леду, Джованни Баттиста Пиранези, Яков Георгиевич Чернихов, Сант-Элиа считается крупнейшим представителем жанра архитектурной фантазии.«Захваченный националистической, интервенционистской пропагандой, связавшись с политическим авантюристом Маринетти, Сант-Элиа сделал свой выбор и расплатился жизнью за его неправильность. Однако, его художественное наследие, как и художественное наследие футуризма в целом, не может быть скомпрометировано политической направленностью футуристического движения. Идеи урбанизации и технизации среды обитания, пионером которых был Сант-Элиа, оказались плодотворными для мировой архитектуры послевоенного периода»

Проекты 
 La Citta Nuova, 1914 год

Работы. Галерея

См. также 

 Русский футуризм

Примечания

Ссылки 
 Антонио Сант’Элиа: от модерна к футуризму
 Сайт на итальянском языке, www.sant-elia.net
 Манифест архитектуры футуризма

Родившиеся в Комо
Архитекторы Италии
Художники Италии
Архитекторы Милана
Погибшие в Первую мировую войну
Художники-футуристы